La Pro A 1999-2000 è stata la 78ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Moustapha Sonko, 
MVP straniero:  Marcus Brown, 
Allenatore dell'anno:  Christophe Vitoux,  e  Duško Ivanović, 
Giocatore rivelazione:  David Gautier, 
Miglior difensore:  Jim Bilba,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000
1999-2000